Sofron ist der Familienname folgender Personen:

 István Sofron (* 1988), ungarischer Eishockeyspieler
 Joan Sofron (* 1965), rumänischer Designer, Künstler und Kunstprofessor